David Jackson peut désigner :
 David Jackson (1947-), musicien britannique, membre de Van der Graaf Generator ;
 David Jackson (19?-), réalisateur américain ;
 David Jackson (1986-), basketteur américain, joueur du Boulazac Basket Dordogne.
 David Jackson (1992-), archer français ;